Bydzia – skrócona, zdrobniała forma, przyjęta przez mieszkańców, lecz nieoficjalna, nazwy miasta Bydgoszcz.
 Bydzia – imię wybrane w konkursie dla maskotki Mistrzostw Świata Juniorów w Lekkoatletyce 2008 organizowanych w Bydgoszczy.